Toto je seznam francouzských měst nad 20 000 obyvatel (v roce 1999) v abecedním pořadí.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z 

 
města
Francii